Norashen kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Norashen (Lori), 
 Norashen (ort i Armenien, Ararat), 
 Norabats', ort, Ararat, 

Robotskapade Armenienförgreningar